A réznek (Cu) két stabil – a 63Cu és 65Cu – valamint 27 radioaktív izotópja van. Utóbbiak közül a legstabilabb a 67Cu, melynek felezési ideje 61,83 óra. A legkevésbé stabil 54Cu felezési ideje körülbelül 75 ns, de kevés kivétellel a többi izotópé sem több 1 percnél. A 63-asnál kisebb tömegszámú instabil rézizotópok többnyire β+-bomlással, míg a 65-ösnél nehezebb izotópok β−-bomlással alakulnak át. A 64Cu β+- és β−-bomlásra is képes.

A 68Cu, 69Cu, 71Cu, 72Cu és 76Cu mindegyikének van egy metastabil izomerje. A 70Cu két izomerrel rendelkezik, így összesen 7 különböző izomer létezik. Ezek közül a legstabilabb a68mCu (3,75 perc), a leginstabilabb pedig a 69mCu (360 ns).

Standard atomtömeg: 63,546(3) u.

Gyógyászati felhasználása 
A réznek viszonylag sok radioizotópja létezik, melyeket potenciálisan fel lehet használni a nukleáris medicinában.

Növekvő érdeklődés övezi a 64Cu, 62Cu, 61Cu és 60Cu diagnosztikai célú alkalmazását, valamint a 67Cu és 64Cu felhasználását a célzott sugárkezelésben.

Táblázat

Megjegyzések
 Az izotópok gyakoriságát, valamint az atomtömeg pontosságát az egyes előfordulások közötti eltérések korlátozzák. A megadott tartomány lefedi a Földön előforduló összes szokványos anyagot.
 A # jel a nem kizárólag kísérletekből, hanem részben szisztematikus trendekből származó értéket jelöl. A nem kellő megalapozottsággal asszignált spinek zárójelben szerepelnek.
 A bizonytalanságokat rövid formában – a megfelelő utolsó számjegy után zárójelben – adjuk meg. A bizonytalanság értéke egy standard deviációnak felel meg, kivéve, ahol az izotóp-összetételt és standard atomtömeget a IUPAC nagyobb bizonytalansággal adja csak meg.
 A nuklidok tömegének forrása a IUPAP Commission on Symbols, Units, Nomenclature, Atomic Masses and Fundamental Constants (SUNAMCO)
 Az izotópok előfordulási gyakoriságának forrása a IUPAC Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights

Hivatkozások

 Izotóptömegek:

 Izotópösszetétel és standard atomtömegek:

 A felezési időkre, a spinekre és az izomer adatokra vonatkozó információk az alábbi forrásokból származnak:

 A réz radioizotópjainak gyógyászati alkalmazásai (szemlecikk):

Fordítás

Réz